BJT steht für:
 Bellmore-Johnson Tool Company, ein Schusswaffen-Konstrukteur
 Bipolar Junction Transistor, siehe Bipolartransistor
 Business Japanese Proficiency Test, Sprachprüfung, mit der Kenntnisse japanischer Kommunikation in Geschäftssituationen getestet und bewertet werden
 Bentota River Airport (IATA-Code), Flugplatz von Bentota, Galle (Distrikt), Sri Lanka

bjt steht für:
 Balanta-Ganja (ISO-639-3-Code), einer der zwei Dialekte von Balanta (Sprache), der Sprache der westafrikanischen Balanta

Abkürzung